Вилья-де-Крусес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Деса. Занимает площадь 154,5 км². Население — 6437 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Понтеведры